Болгария участвовала в конкурсе песни Евровидение 2012 в Баку. Страна выбрала своего представителя через национальный отбор, организованный Болгарским телевещателем BNT.

Национальный отбор 
25 августа 2011 года БНТ начал прием заявок на участие в национальном отборочном конкурсе. Любой исполнитель мог подать свою заявку до 11 ноября 2011 года.

Из всех присланных заявок профессиональное жюри, так называемая Академия, выбрали 33 песни, которые прошли в следующий этап. 23 ноября 2011 года прошли повторные слушания участников в студии BNT 1, в результате которого в полуфинал национального отбора вышли 22 исполнителя. 14 января 2012 года состоялся полуфинал, в котором с помощью SMS-голосования и голосования Академии были выбраны 12 финалистов национального отбора. 29 февраля состоялся финал, в котором с помощью SMS-голосования и голосования Академии победила Софи Маринова с песней «Love Unlimited».

Полуфинал

Финал

Болгария на Евровидение 2012 
Болгария выступала во втором полуфинале конкурса 24 мая 2012 года под номером 8. Набрала 45 баллов, что не позволило пройти в финал.

Примечания 

Страны на «Евровидении-2012»